Topònims:
 Ferguson (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Ferguson (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Ferguson (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Organitzacions:
 Ferguson Research Ltd., equip britànic de cotxes de competició que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Massey Ferguson, companyia de fabricació d'equipament per agricultura 
 Biografies:
 Alexander Chapman Ferguson (Govan, Glasgow, 1941), jugador i entrenador de futbol escocès 
 Charles A. Ferguson (Filadèlfia, 1921 – Palo Alto, 1998), lingüista estatunidenc 
 Ian Ferguson (Taumarunui, Nova Zelanda, 1952), piragüista neozelandès guanyador de cinc medalles olímpiques 
 James Ferguson (1710 – 1776), astrònom escocès 
 Keith Ferguson (Los Angeles, California, 1972), actor de sèries de televisió, de doblatge i còmic 
 Maynard Walter Ferguson (Montreal, Canadà, 1928 - Ventura, Califòrnia, 2006), trompetista de jazz
 Stacy Ann Ferguson, més coneguda pel nom artístic Fergie, cantant i actriu estatunidenca 
 Miscel·lània: Diferencial Ferguson, diferencial en què cada semieix està unit a un joc de discos especials intercalats dins d'una carcassa hermètica que conté un fluid de gran viscositat